Scott Reef kan syfta på följande platser:

Australien 

 Scott and Seringapatam Reefs, rev, Western Australia, 
 Scott Reef, Queensland, rev,